Meinzolt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Meinzolt (1886–1984), deutscher Jurist
 Georg M. Meinzolt (1863–1948), deutscher Maler
 Hans Meinzolt (1887–1967), deutscher Politiker